Catiello – variante del nome proprio di persona Catello
 Monte Catiello – monte della Penisola sorrentina